El Claro Open Colsanitas 2019 va ser l'edició de l'any 2019 del torneig de Bogotà, un torneig de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 d'abril de 2019 al Club Los Lagartos de Bogotà, Colòmbia.

La tennista estatunidenca Amanda Anisimova va guanyar el primer títol del seu palmarès davant l'australiana Astra Sharma, que disputava la seva primera final individual i que es va quedar a les portes d'aconseguir el doblet, ja que es va imposar en la final de dobles.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019